Уса́дка () — небажане зменшення лінійних розмірів і об'єму матеріалів внаслідок втрати ними вологи, ущільнення, твердіння чи інших фізико-хімічних процесів. Спостерігається в металах (сплавах), керамічних матеріалах, бетонах, текстильних тканинах тощо.

Для різних технологічних галузей поняття «усадка» уточнюється, вказанням конкретних факторів, що викликають її появу.
 Усадка металів (сплавів) — зменшення об'єму металів, що відбувається при охолодженні їх та кристалізації. Вона характеризує їхні ливарні властивості, оскільки є причиною утворення усадкових раковин і пористості, появи внутрішніх напружень тощо. На неї зважають, вдаючись до відрізування дефектних місць, до збільшення розмірів ливарних моделей тощо. Числові характеристики зміни розмірів металевих виробів при кристалізації називаються коефіцієнтами усадки. Усадка металів у рідкому стані характеризується об'ємними одиницями, у твердому стані — лінійними.

 Усадка спечених порошкових матеріалів — зменшення лінійних розмірів порошкового тіла під дією тиску, температури та сили тяжіння при пресуванні та спіканні.

 Усадка керамічних матеріалів відбувається при сушінні або випалюванні, часто супроводжується їхнім розтріскуванням. Зменшують її додаванням до глини піску та ін. домішок.

 Усадка бетону зумовлюється випаровуванням води з капілярів цементного каменю, призводить до появи тріщин у бетонних і залізобетонних спорудах. Запобігають їй, використовуючи вологий режим твердіння або застосовуючи спеціальні покриття, що сповільнюють швидке висихання бетону.

 Морозна усадка порід — скорочення лінійних розмірів порід при їх промерзанні за рахунок фазових змін води, що складає загальну вологість порід.

 Усадка текстильних виробів — зміна розмірів виробу у бік укорочення, звуження. Для створення малоусадкових текстильних виробів користуються спеціальними видами опорядження тканин, наприклад декатируванням.

 Усадка вугілля - зменшення об’єму вугілля при перетворенні його в кокс. 
 Усадка закладального масиву – зменшення об’єму закладального масиву за рахунок ущільнення під впливом власної маси та гірничого тиску. Виражена у відсотках початкового об’єму. 

 Усадка нафти – зменшення об’єму нафти, яке зумовлене або виділенням із неї розчиненого газу, або її охолодженням, або обома причинами разом. 
 Усадка гірських порід – здатність вологих порід зменшувати свій об’єм при висиханні. Величина усадки залежить від кількості та якості глинисто-колоїдних фракцій, що є в породі. Більш глинисті групи дають більшу усадку. Розрізняють лінійну та об’ємну У.г.п.

Примітки

Література

Посилання  
 
Технології
Характеристики гірських порід